Хотимль-Кузмёнковское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Хотынецком районе Орловской области Российской Федерации.

Площадь 11260,9 га. Административный центр — деревня Хотимль-Кузмёнково.

Физико—географическая характеристика 
Муниципальное образование расположено в северо—западной части Хотынецкого района.

Основная река - Вытебеть.

Климат  
Территория поселения находится в зоне умеренно континентального типа климата (по классификации Кёппена Dfb).

История 
Хотимль-Кузменковское сельское поселение образовано в 2004 г.

Во время Великой Отечественной войны территория муниципального образования была оккупирована немецко—фашистскими захватчиками с 5 октября 1941 года. Почти два года продолжалась политика террора, насилия и грабежей фашистов над местным населением, которое так и не покорилось им, а лишь продолжало храбро сопротивляться. Административный центр, д. Хотимль-Кузмёнково, был освобождён 11 августа 1943 года усилиями 217 стрелковой дивизией.

Население

Состав сельского поселения 
В Хотимль-Кузмёнковское сельское поселение входят 11 населённых пунктов:

Транспорт 
По территории поселения пролегают местные дороги 54К—383 и 54К—384. Расстояние от административного центра поселения до райцентра — 16 км.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации района
 Национальный парк «Орловское полесье»
 Книга памяти Орловской области

Сельские поселения Орловской области
Муниципальные образования Хотынецкого района